Cipresillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Podocarpus guatemalensis; o
 el nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.